Рахмату́ллин (вариант: ) — башкирская и татарская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители 
 Рахматуллин, Айбулат Давлетбаевич (род. 1967) — башкирский музыкант, кураист.
 Рахматуллин, Асхат Уралович (род. 1978) — российский хоккеист.
 Рахматуллин, Давлетбай Абдрахманович (род. 1937) — башкирский музыкант, кураист.
 Рахматуллин, Дамир Аудахович (род. 1961) — советский, российский и узбекский футболист.
 
 Рахматуллин, Ирек Махмудович — доктор медицинских наук.
 Рахматуллин, Калим Ахмедович (1903—1946) — киргизский советский литературный критик, литературовед, драматург, общественный деятель.
 Рахматуллин, Морган Абдуллович (1927—2006) — советский и российский историк.
 Рахматуллин, Раис Халитович (род. 1975) — российский самбист.
 Рахматуллин, Рафаэль Гиниятович — эстетический воспитатель национальных центров.
 Рахматуллин, Рим Хурматович — советский политический деятель.
 Рахматуллин, Рустам Эврикович (род. 1966) — российский эссеист и журналист, москвовед, историк, общественный деятель.
 Рахматуллин, Суньят Абдулович (1934—2008) — советский тренер по водным лыжам, инженер.
 Рахматулин, Халил Ахмедович (1909—1988) — советский учёный, Герой Социалистического Труда
 Рахматуллин, Шамиль Рахманович (1930—2001) — российский актёр и драматург.
 Рахматуллин, Эрик Самигуллович (род. 1937) — советский и российский историк и социолог.

